Il singolare  del Family Circle Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki ma ha deciso di rinunciare per prepararsi meglio al Torneo di Copenaghen. La vincitrice del torneo è Serena Williams che ha battuto nettamente Lucie Šafářová con il punteggio di 6-0, 6-1.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Agnieszka Radwańska (ritirata per problemi alla schiena)
  Samantha Stosur (semifinali)
  Marion Bartoli (terzo turno)
  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Serena Williams (campionessa)
  Sabine Lisicki (quarti di finale, ritirata)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)

  Lucie Šafářová (finale)
  Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Yanina Wickmayer (secondo turno)
  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Polona Hercog (semifinali)
  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Marina Eraković (terzo turno)

Qualificazioni

  Iveta Benešová (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Jill Craybas (secondo turno)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)
  Paula Ormaechea (secondo turno)
  Mirjana Lučić (secondo turno)

  Karolína Plíšková (primo turno)
  Melinda Czink (primo turno)
  Stefanie Vögele (terzo turno)
  Jaroslava Švedova (terzo turno)
  Melanie Oudin (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni

Family Circle Cup 2012
WTA Tour 2012